Mifa  steht für:
 Mifa AG, ein Waschmittel- und Speisefetthersteller in der Schweiz

MIFA steht für:
 MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke, ein Fahrradhersteller in Deutschland
 Membership of the Institute of Field Archaeologists, Vollmitgliedschaft im Institute of Field Archaeologists, Großbritannien
 MIFA (Radsportteam), deutsches Radsportteam

Abkürzung